Чазз Уизерспун (; род. 16 сентября 1981, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.

Любительская карьера 
Уизерспун начал свою любительскую карьеру на втором курсе колледжа. Через год Уизерспун выиграл чемпионат штата Пенсильвания «Золотые перчатки». Пять месяцев спустя он занял третье место на Средне-Атлантическом региональном турнире, что позволило ему квалифицироваться в чемпионат США, и в этом процессе был удостоен звания «Самый выдающийся боксёр». В 2004 году занял второе место на чемпионате США, и это позволило Уизерспуну попасть на Олимпийские игры, но только в качестве запасного бойца. Через два месяца после возвращения с Афин он выиграл свой второй титул Пенсильвании «Золотые перчатки». Его полный любительский рекорд составляет 32 поединка с 26 победами и 6 поражениями.

Профессиональная карьера 
Известный как «джентльмен», Уизерспун стал профессионалом в 2004 году и был непобедимым в первых 23 профессиональных боях, 15 из них выиграв нокаутом.

21 июня 2008 года 

В июне 2008 года состоялся бой двух непобеждённых боксёров — Криса Арреолы и Чазза Уизерспуна. В конце 3-го раунда Арреола выбросил несколько хуков в голову. Затем он пробил правый боковой в челюсть. Уизерспун упал на канвас одновременно с гонгом. Он поднялся на счёт «7» и судья предложил ему отойти от канатов, чтобы убедиться в его дееспособности. В этот момент тренер Уизерспуна оказался в ринге. Команда Арреолы и он сам обратили внимание рефери на этот факт, так как рефери стоял к углу Чеза спиной. В этот момент гонг прозвучал 2-й раз. Через несколько секунд рефери дисквалифицировал Уизерспуна.

2008—2012 
После первого поражения, в ноябре 2008 года Уизерспун нокаутировал в 8-м раунде Адама Ричардса (21-1). Победил ещё 2 рейтинговых боксёров, и в конце 2009 года проиграл нокаутом в 9-м раунде американцу Тони Томпсону.

28 апреля 2012 года 

В апреле 2012 года Уизерспун встретился с серьёзным соперником, непобеждённым соотечественником Сетом Митчеллом в бою за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO. Бой начался активно. Со второй половины 1-го раунда Уизерспун начал сильно атаковать Митчелла и выглядел уверенней. Первый раунд вышел с преимуществом Уизерспуна. Во 2-м раунде Митчелл начал больше атаковать и взял раунд. В начале 3-го раунда в ближнем бою Уизерспун пропустил левый хук и упал. Он поднялся на счёт «6». Митчел бросился добивать соперника. Весь раунд Митчелл избивал Уизерспуна. За 30 секунд до окончания раунда рефери отсчитал Уизерспуну стоячий нокдаун. Глядя в глаза Уизерспуну, рефери решил прекратить поединок. Митчелл победил техническим нокаутом.

Примечания

Ссылки 
 
 Чазз Уизерспун — страница на сайте Ringside24.com

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории